Балківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Балківська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Балківська сільська рада — Запорізька область, Василівський район
 Балківська сільська рада — Запорізька область, Токмацький район

Див. також 
 Балівська сільська рада
 Балковецька сільська рада